Flavonoïdes
 Flavone :
 chrysine, numéro CAS 
 Isoflavones
 coumestrol, numéro CAS 
 daidzéine, numéro CAS 
 Aurone :
 hispidol, numéro CAS